Паскаль Тренке (фр. Pascale Trinquet-Hachin; 11 серпня 1958(1958-08-11), Марсель) — французька фехтувальниця на рапірах, дворазова олімпійська чемпіонка.
 Веронік Тренке (фр. Véronique Trinquet; 15 червня 1956(1956-06-15), Марсель) — французька фехтувальниця на рапірах.